Коректор може да се отнася за:

 Коректор (Древен Рим) – служител със сенаторски ранг, на когото е възложено да разследва и реформира администрацията в римските провинции
 Коректор – канцеларски материал
 Коректор (козметика) – козметичен продукт
 Коректор (професия) – вид професия
 Коректор (стъкларство) – вид професия в стъкларството